Бикметово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бикметово — село в Туймазинском районе Башкортостана.
 Бикметово — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.

См. также 
 Бикметова